Karl Haushofer henviser til:

 Karl Haushofer (mineralog) (1839–1895) – tysk mineralog
 Karl Haushofer (geograf) (1869–1946) – tysk officer og geograf